Горлина — женская форма фамилии .
 Горлина, Любовь Григорьевна (1926—2013) — российский филолог-германист, переводчица со скандинавских языков.
 Горлина, Раиса Ноевна (более известна под фамилией Блох; 1899—1943) — поэтесса русской эмиграции, жена М. Г. Горлина.